Умбелла — топоним в Иркутской области России:

 Умбелла — упразднённый посёлок в Казачинско-Ленском районе.
 Умбелла — река в Казачинско-Ленском районе, правый приток Улькана (правый приток Киренги).
 Умбелла — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Казачинско-Ленском районе.